Puertomingalvo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puertomingalvo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Puertomingalvo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar